Вейк-ан-Зеє 1994 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 56-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив у січня 1994 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 10 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру став Предраг Ніколіч.

 Категорія: 14.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1994 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1994 у шахах
Січень 1994